Al Comet (1959-), de son vrai nom Alain Monod, un misicien suisse.
 Alain Monod (juriste) d, un avocat français.